Love metal je lehčí odnož metalu, přesněji goth metalu, která vznikla v devadesátých letech 20. století.

Je charakteristický tvrdými a většinou pomalejšími kytarovými riffy, temnými zvuky syntezátorů a melodickým a zjemněným hlasem zpěváka/zpěvačky. Co se týče kytarových sól, ty zde nehrají důležitou roli. Texty písní mívají romantické náměty, většinou jsou o lásce, smrti, trápení či životě. Jde tak o tvrdé melodie spojené s romantikou. Zakladatelem a nejznámějším představitelem tohoto žánru je finská skupina HIM. Dále se k love metalu přiblížily dnes již neexistující Embrio nebo další finská skupina Lovex.

Kapely s prvky love metalu 
 HIM
 Embrio
 Lovex

Podžánry heavy metalu